François-Virgile Dubillard, (1845-1914), un homme d'Église français.
 Roland Dubillard, (1923-2011) un comédien et un écrivain français.

Patronyme français